Бишівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Бишівська сільська рада — Київська область, Макарівський район
 Бишівська сільська рада — Львівська область, Радехівський район

Див. також 
 Бишківська сільська рада
 Бичівська сільська рада